Germen - nazwa określająca komórki rozrodcze oraz wszystkie komórki zdolne do podziałów mejotycznych w dojrzałym płciowo organizmie wielokomórkowym. Są jedną z dwóch kategorii komórek w organizmie wielokomórkowym - drugą są komórki określane mianem somy.

Bibliografia 
 Jura C., Klag J., Podstawy embriologii zwierząt i człowieka, tom 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Komórki